Eriba-Adad'' è il nome di alcuni sovrani assiri:Eriba-Adad I, XIV secolo a.C.Eriba-Adad II''', XI secolo a.C.